Василий Федин:
 Федин, Василий Викторович (род. 1968) — украинский политик и предприниматель.
 Федин, Василий Георгиевич (1926—2005) — советский велогонщик, участник летних Олимпийских игр 1952 года.
 Федин, Василий Максимович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.